Hansa Pilsener (Namibië) - biersoort gebrouwen in Namibië
 Hansa Pilsener (Zuid-Afrika) - biersoort gebrouwen in Zuid-Afrika